Medina de Sussa, patrimoni de la Humanitat, vegeu Sussa
 Sousse Médina, delegació de Tunísia, a la governació de Sussa